Dubois (auto), een Frans automerk (circa 1905)
Dubois (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Dubois (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Dubois County, een county in de Amerikaanse staat Indiana
DuBois, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Duboistown, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Dubois (planetoïde), een planetoïde

Personen
Abel Dubois (1921-1989), Belgisch politicus
Charles Dubois (1806-1841), Belgisch politicus en burgemeester
Guillaume Dubois (1656-1723), Frans kardinaal en staatsman
Eugène Dubois (1858-1940), Nederlands arts, paleontoloog en antropoloog
Karel Dubois (1895-1956), Belgisch geestelijke, priester-leraar en kanunnik
Paul Dubois (doorverwijspagina)
Pierre H. Dubois (1917-1999), Nederlands dichter en schrijver
Raphaël Dubois (kunstschilder) (1888-?), Belgisch kunstschilder
Raphaël Dubois (arts) (1849-1929), Frans medicus
Serafino Dubois (1817-1899), Italiaans schaakmeester
Théodore Dubois (1837-1924), Frans orgelcomponist

Zie ook
Du Bois (doorverwijspagina)

Franse achternaam